Nicu Gângă () este un luptător român, laureat cu argint la Montreal 1976.

Legături externe

 
  

Luptători de greco-romane români
Luptători olimpici români
Nașteri în 1953
Oameni în viață
Luptători la Jocurile Olimpice de vară din 1976
Luptători la Jocurile Olimpice de vară din 1980